Martin Wagener ist der Name folgender Personen:

* Martin Wagener, Pseudonym für Martin Frehsee (Martin Frehse; 1870–??), deutscher Dramaturg, Dramatiker und Redakteur 
 Martin Wagener (Manager), deutscher Versicherungsmanager 
 Martin Wagener (Politiker) (* 1960), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Osterholz-Scharmbeck 
 Martin Wagener (Politikwissenschaftler) (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Martin Wagner